«Sugar» — песня немецкого диджея и продюсера Робина Шульца. Записана с участием канадского певца Франческо Йейтса. Сингл был записан в Германии 15 июля 2014 года.

Музыкальное видео 
Клип на песню «Sugar» был опубликован на YouTube 24 июля 2015. Йейтс показывается в клипе попеременно с полицейским (Нэйтан Брант), который танцует под песню во время вождения автомобиля. Шульц также появляется в клипе на рекламном постере. В конце клипа полицейский достаёт из багажника другую одежду и переодевается в мешковатые джинсы, две футболки, белую шапку и цепочку. Клип заканчивается тем, что полицейский в машине прыгает с трамплина в плакат и некоторое время продолжает ехать, но снова начинает танцевать внутри салона машины и в конце концов переворачивается. К нему подъезжают другие полицейские, на этом клип заканчивается.

Список песен

Чарты и сертификации

Годовые чарты

Сертификации

История релизов

Примечания

Ссылки 
 

Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Синглы 2015 года
Песни 2015 года
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Песни, написанные Робином Шульцем
Песни Робина Шульца